SM U-40 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej
 SM U-40 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-27 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-40

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich